Тея Облак (; род. 20 декабря 1990 года, Крань, Словения) — словенская профессиональная баскетболистка, выступающая на позиции разыгрывающего защитника. В настоящее время играет за чешский клуб «ЗВВЗ УСК Прага» и национальную команду Словении.

Профессиональная карьера

Клубная 
Облак начала карьеру в родном городе, где выступала в течение восьми лет. Выступала в Евролиге за команду «Полковице», затем три года провела в команде «Гуд Энджелс» (Кошице). Сезон 2017/18 провела в венгерском клубе «Атомерому», а затем присоединилась к клубу «Прага». Является одной из двух словенских баскетболисток (вместе с Никой Барич), которые дважды становились чемпионами Евролиги.

Международная 
На международном уровне представляла национальную сборную Словении на женском Евробаскете 2017 года.

Личная жизнь 
Тея Облак приходится старшей сестрой словенскому футболисту, голкиперу национальной сборной Словении Яну Облаку.

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Словении
Игроки сборной Словении по баскетболу
Игроки ЖБК «Польковице»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки ЖБК УСК